Decca:
 Decca Navigator — радіонавігаційна система
 Decca Records — британська звукозаписувальна фірма
  — британський виробник радіолокаційних систем

Багатозначні терміни